Ezio Radaelli (1924-2005) – personaggio televisivo e impresario italiano
 Franco Radaelli (1935-2016) – calciatore italiano
 Giuseppe Radaelli (1932) – ex calciatore italiano
 Ippolito Radaelli (1883-1964) – militare e avvocato italiano
 Mauro Radaelli (1967) – ex ciclista su strada italiano
 Orfeo Radaelli (1901 – ...) – calciatore italiano